Срджа Попович: Попович, Срджа (род. 1973) — сербский активист и политик.
  (1937—2013) — югославский и сербский юрист и адвокат.